Albeşti több romániai település román neve:

 Fehéregyháza (románul: Albești) község Romániában, Maros megyében, központja az azonos nevű, Fehéregyháza település.
 Fehérlak (románul: Albești) falu Romániában, Bihar megyében

 Albești község Romániában, Botoșani megyében, központja az azonos nevű Albești település.
 Albești község Romániában, Constanța megyében, központja az azonos nevű Albești település.
 Albești község Romániában, Ialomița megyében, központja az azonos nevű Albești település.
 Albești község Romániában, Vaslui megyében, központja az azonos nevű Albești település.

 Albești falu Romániában, Argeș megyében
 Albești falu Romániában, Buzău megyében
 Albești falu Romániában, Dolj megyében
 Albești falu Romániában, Iași megyében
 Albești falu Romániában, Olt megyében
 Albești falu Romániában, Teleorman megyében
 Albești falu Romániában, Vaslui megyében